Веянс ()

 Деймон Веянс-молодший (*1982) — американський актор і сценарист
 Кінен Айворі Веянс (*1958) — американський режисер та актор
 Марлон Веянс (*1972) — американський актор, режисер, продюсер та сценарист
 Шон Веянс (*1971) — американський актор, режисер, продюсер і сценарист

Англійські прізвища